Раздольненский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Раздольное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1346 человек, в том числе 631 мужчина и 715 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Раздольное,
 село Разумовка,
 посёлок Тизек.

Упразднённые: Новоборовичи (1957).

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края